Сагарадзе () — грузинське прізвище. Означає одного з артистів хора.

Відомі носії 
 Сагарадзе Віктор Володимирович (. 1941) — вчений-матеріалознавець, член-кореспондент РАН, лауреат премії імені П. П. Аносова.
 Сагарадзе Георгій Іларіонович (1906—1986) — грузинський радянський актор театру і кіно, народний артист Грузинської РСР.